Памятник Самеду Вургуну () — памятник, посвященный азербайджанскому советскому поэту, драматургу и общественному деятелю Самеду Вургуну в Баку, Азербайджан.

История 
Автором памятника стал Фуад Абдурахманов, а архитектором — Микаил Усейнов.

Памятник был установлен перед зданием Азербайджанской железной дороги, в парке им. Самеда Вургуна (преж. Октябрьская площадь) неподалеку от привокзальной площади. Официальное открытие памятника состоялась 8 июля 1961 года. Парк был капитально реконструирован в 2009 году.

См. также 
 Дом-музей Самеда Вургуна
 Памятник Низами Гянджеви

Примечания 

Вургуну
Скульптуры Фуада Абдурахманова
Постройки Микаэля Усейнова
Здания и сооружения, построенные в 1961 году в СССР
Самед Вургун
Появились в 1961 году в Азербайджане
Скульптуры 1961 года